Marie Christensen kan henvise til flere personer:

 Marie Christensen (1860-1935) – dansk politiker
 Marie Christensen (1871-1945) – dansk politiker og fagforeningsformand